Том Ромео Коронел (; родился 5 апреля 1972 года в Нардене, Нидерланды) — нидерландский автогонщик.
 Чемпион Ф-Ниппон 1999 года.
 Чемпион японской Ф3 1997 года.
 Победитель F3 Masters 1997 года.

Общая информация 
Отец братьев Коронелов — Том-старший — назвал своих сыновей-близнецов в честь марки Alfa Romeo: Том-младший получил второе имя Ромео, а Тим — Альфа.

Братья Коронелы владеют двумя крытыми картинговыми трассами в Хёйзене и Энсхеде.

Том и Тим одно время часто появлялись в студийных программах нидерландского телеканала RTL, посвящённых Формуле-1. Сотрудничество было прекращено при закрытия этих передач.

Том — гражданский муж другой представительницы автоспорта — голландской гонщицы Паулин Цварт. В 2004 году они вместе выступали за команду Carly Motors европейского турингового чемпионата (гоночный коллектив принадлежал отцу Паулин — владельцу Ascari Cars Класу Цварту). Ныне пара растит двух совместных детей — сына и дочь.

Любимая цитата на пресс-конференциях: «Мне не нужна удача, мне нужен лишь секс и деньги»

Спортивная карьера

Первые годы 
Коронел начал свою автоспортивную карьеру в кузовных сериях и лишь потом сосредоточился на гонках на машинах с открытыми колёсами.

В начале 1990-х Том обучается в одной из нидерландских гоночных школ и параллельно пробует свои силы в различных монокубках. Уроженец Нардена довольно быстро показывает свой потенциал как пилота и сначала переходит в национальный чемпионат в классе «продакшн», а потом перебирается и в младшие формулические классы.

В 1993 году, в год дебюта в гонках на машинах с открытыми колёсами, Коронел выигрывает национальное первенство Ф-Форд 1600, а также стартует в нескольких более престижных и значимых соревнованиях. Через год Том пробует себя в европейском первенстве Ф-Opel Lotus, где выигрывает несколько гонок и завоёвывает вице-чемпионское звание.

В 1995 году голландец перебирается в немецкую Ф3, где выступая за одного из лидеров серии занимает в сезон дебюта седьмое место. Финансирования на продолжение карьеры в Европе не нашлось и Коронелу пришлось перебраться на Дальний Восток, где он подписывает контракт с командой [[TOM’S]] японской Ф3. Том постепенно прогрессирует в гонках подобного класса: в 1996-м году он занимает третье место в чемпионате Японии и финиширует вторым в гран-при Монако; а через год голландец доминирует в азиатском первенстве, выиграв шесть из семи гонок сезона, а также побеждает в F3 Masters.

1998—2004 
Найти финансирование на возвращение в Европу не удаётся и Коронел продолжает выступления Японии, подписав контракт с Nakajima Racing на выступления в Ф-Ниппон и местном чемпионате GT (в младшем классе). В обоих чемпионатах Том вполне неплохо проявляет себя: в JGTC экипаж голландца уже в первый сезон завоёвывает вице-чемпионское звание, а в формулическом первенстве прорыв происходит во второй сезон, когда Коронел завоёвывает чемпионский титул, оказавшись чуть стабильнее конкурентов.

В 1999 году Том начинает постепенно перебираться в Европу, для начала дебютировав в 24 часах Ле-Мана. Он пробовал найти место в различных чемпионатах, но нужного финансирования не находилось и Коронел выходил на старт лишь время от времени.

В 2001 году голландец пробует свои силы в туринговых первенствах, участвуя в национальном и европейском чемпионатах. Также Том не забывает соревнования в гонках на выносливость, однако именно участие в кузовных соревнованиях становится основным: за следующие четыре года голландец закрепляется в чемпионате Европы, выступая в одном из младших классов, а в 2004 году Коронел выигрывает зачёт независимых пилотов..

В эти же сроки Том регулярно стартует в крупных соревнованиях: выходит на старт суточного и тысячекилометрового марафона в Ле-Мане, выступает за коллектив Dome в JGTC и за Lister Cars в FIA GT.

WTCC 
При реформе чемпионата Европы и воссоздании чемпионата мира голландец переходит в это соревнование. Места в заводской команде найти не удаётся и Коронел подписывает контракт с частниками из GR Asia. Том продолжает сохранять свой уровень, борясь за титул в своём классе и периодически попадая в очковую зону в абсолюте.

В 2008 году Коронел переходит в другой коллектив чемпионата — полузаводской коллектив SEAT Sport Sunred Engineering. Этот шаг даёт некоторое улучшение результатов: уже в первом сезоне ему удаётся выиграть первую гонку в абсолютном зачёте в рамках чемпионата мира, а в дальнейшем, с упадком заводских команд, голландец всё сильнее и стабильнее смотрится в целом по сезону. В 2010 году Том впервые заканчивает сезон в Top10 общего зачёта и третьим из пилотов, использовавших технику SEAT — впереди оказались только Габриэле Тарквини и Тьягу Монтейру.

В 2011 году голландец покидает испанскую команду и переходит в ROAL Motorsport, пересаживаясь на BMW. Притирка к новой технике проходит сравнительно быстро, а изменившиеся условия чемпионата приводят к тому, что Том оказывается настолько стабилен, чтобы на финише сезона на несколько очков опередить всех прямых конкурентов и занять четвёртое место в личном зачёте, уступив только много более быстрым и стабильным пилотам заводских Chevrolet.

После заключения спонсорского контракта с компанией Valvoline гонщик выступает на специально подготовленном автомобиле Chevrolet Cruze и занимает шестую позицию в личном зачёте в сезоне WTCC 2014 года.

Другие гонки 
Параллельно с участием в туринговом чемпионате мира, Коронел периодически выходит на старт ещё множества разнообразных серий: Том гоняется в различных европейских туринговых и GT чемпионатах, выходит на старт серии EuroBOSS (гонки классических машин Формулы-1) и суточного марафона на Нюрбургринге.

В 2009 году братья Коронелы участвуют в ралли-рейде Дакар и проходят всю дистанцию марафона по Аргентине и Чили. Голландцы пилотировали автомобиль  и заняли семидесятое место в общем зачёте.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

24 часа Ле-Мана

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 

Картингисты
Автогонщики Нидерландов
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты BTCC
Пилоты WTCC из Нидерландов
Пилоты FIA GT
Пилоты Super GT
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Нидерландов
Пилоты Arena Motorsport
Пилоты TOM'S